Dit is een pagina over voetbalclub Feyenoord in het seizoen 2019/20.

Selectie 
Bijgewerkt tot en met 4 mei 2020.

Technische en medische staf

Transfers

Transfers in de zomer 
Voor alle Eredivisietransfers, zie: Lijst van Eredivisie transfers zomer 2019/20

Transfers in de winterstop 
Voor alle Eredivisietransfers bekijk: Lijst van Eredivisie transfers winter 2019/20

Tenue 

* Deze tenues kunnen ook in een andere combinatie gedragen worden.

Gebeurtenissen

Juni 
Op maandag 24 juni vindt de eerste besloten training plaats onder leiding van de nieuwe hoofdtrainer Jaap Stam. Hiermee breekt de club met de traditie van de eerste training. Dit is gedaan in verband met evenementen in De Kuip. Vijf dagen later start Feyenoord, net als het seizoen daarvoor, het seizoen met een oefenwedstrijd bij de amateurs van SDC Putten. Voorafgaand aan deze wedstrijd ontstaat er veel leedvermaak als de selectie het veld betreedt voor de warming-up. De spelers dragen namelijk de nieuwe inloopshirts, die qua kleur veel weghebben van de kleuren van een koe. Vanwege vakanties en rustperiodes ontbreken er nog veel spelers. Nick Marsman, Denzel Hall, Ramon Hendriks, Crysencio Summerville en Marouan Azarkan maken die middag hun officieuze debuut voor de Rotterdammers. Feyenoord weet, na een 0-3 ruststand, met 0-6 te winnen. Zes verschillende spelers weten het net te vinden.

Juli 
Op 6 juli staat de oefenwedstrijd tegen FC Dordrecht op het programma. Feyenoord komt lastig tot goed spel in deze wedstrijd, maar Marouan Azarkan laat zich gelden die middag. Hij scoort tweemaal. In de week die volgt sluiten onder andere Nicolai Jørgensen en Luis Sinisterra weer aan na een vakantie. Jørgensen keert echter, net als een seizoen eerder, geblesseerd terug en is daardoor langere tijd niet inzetbaar. Feyenoord vertrekt op trainingskamp naar Oostenrijk en treft daar SV Darmstadt 98 en Red Bull Salzburg. De eerste wedstrijd wordt met 1-2 gewonnen door doelpunten van Dylan Vente en Naoufal Bannis. Ditmaal mag Liam Kelly zijn officieuze debuut maken. In het treffen met Red Bull Salzburg maakt Kenneth Vermeer zijn eerste minuten van het seizoen. Feyenoord weet na deze dag ook weer wat verliezen is; de Oostenrijkers zijn met 3-1 te sterk. Namens Feyenoord weet Wouter Burger te scoren.

Terug in Rotterdam gaat het vizier op de start van de Eredivisie en de derde voorronde van de Europa League. Om zich te plaatsen voor de groepsfase, zal Feyenoord vier wedstrijden moeten doorstaan. De eerste oefenwedstrijd in De Kuip is tegen Panathinaikos FC. De Grieken zijn veel te sterk en winnen met 0-3. Drie dagen later wordt er een geheim oefenduel tegen Karlsruher SC minimaal gewonnen door een doelpunt van Ridgeciano Haps. Op 24 juli komt Angers SCO naar De Kuip. De verwachtingen zijn hooggespannen, maar het elftal kan die verwachtingen niet waarmaken. Het wordt 2-2 en de 1-1 vlak voor rust is een eigen doelpunt van Steven Berghuis. Hij schiet de bal van grote afstand terug naar doelman Kenneth Vermeer, die daar eigenlijk niets mee kan; een hoekschop is het gevolg. Uit deze hoekschop schiet diezelfde Berghuis vervolgens in eigen doel. Het is typerend voor het spel van de Rotterdammers. In deze wedstrijd maakt Luciano Narsingh zijn officieuze debuut voor de club. De laatste oefenwedstrijd van juli wordt met 1-3 verloren van Southampton FC. Tegen de Engelsen raakt Sven van Beek dusdanig geblesseerd dat hij het overgrote deel van het seizoen aan de kant zou staan.

Augustus 
De eerste wedstrijd van augustus betekent de start van de competitie. Op 4 augustus komt promovendus Sparta Rotterdam op bezoek. Feyenoord zwoegt tegen de Kasteelheren. Na 90 minuten staan de Spartanen nog met 1-2 voor, maar het is Sam Larsson die in de vijfde minuut van de blessuretijd de gelijkmaker binnen schiet en Feyenoord toch nog een punt bezorgt. In deze wedstrijd maken Naoufal Bannis en Luciano Narsingh hun officiële debuut voor Feyenoord. Op 7 augustus heeft interim-technisch directeur Sjaak Troost het druk; Jerry St. Juste vertrekt naar 1. FSV Mainz 05, terwijl George Johnston overgenomen wordt van Liverpool FC. Ook keert er een oude bekende terug naar De Kuip; Rick Karsdorp wordt gehuurd van AS Roma. Een dag later wordt FC Dinamo Tbilisi verpulvert in de derde kwalificatieronde van de Europa League. In de Eredivisie loopt het niet zo eenvoudig voor de Rotterdammers. Bij sc Heerenveen wordt met 1-1 gelijkgespeeld. Ook in de return tegen FC Dinamo Tbilisi wordt het 1-1, wat genoeg is om door te gaan naar de vierde kwalificatieronde. Wat transfers betreft wordt het deze periode steeds drukker. Calvin Verdonk wordt verhuurd aan FC Twente, terwijl Edgar Miguel Ié op huurbasis vastgelegd wordt. Verder worden Jordy Wehrmann en Dylan Vente verhuurd aan respectievelijk FC Dordrecht en RKC Waalwijk. Emil Hansson vertrekt definitief naar Hannover 96. Hij werd vorig seizoen al verhuurd aan RKC Waalwijk, waar hij een groot aandeel had in de promotie naar de Eredivisie.

De Eredivisie gaat verder met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Wederom komt Feyenoord niet verder dan een gelijkspel, het wordt 1-1. Liam Kelly en Edgar Miguel Ié debuteren hiermee in de Eredivisie. Ié groeit direct uit tot publiekslieveling, waar zijn naam gescandeerd wordt. In de Europa League verlopen de kwalificaties zeer voorspoedig voor Feyenoord. Hapoel Beër Sjeva maakt geen schijn van kans in een 3-0 zege voor de stadionclub. Ook in de return in Israël weet Feyenoord met 0-3 te winnen, waardoor het zich plaatst voor de groepsfase. In deze groepsfase wordt het gekoppeld aan FC Porto, Rangers FC en BSC Young Boys. Als laatst neemt Feyenoord nog afscheid van Crysensio Summerville. Hij wordt verhuurd aan ADO Den Haag.

September 
Op de eerste dag van september weet Feyenoord voor het eerst dit seizoen een eredivisiewedstrijd winnend af te sluiten. Makkelijk gaat het niet, Willem II wordt met 0-1 verslagen door een benutte strafschop van Steven Berghuis. Een dag later wordt de Argentijne verdediger Marcos Senesi binnengehaald. Feyenoord gaat de interlandbreak in terwijl het met zes punten de negende plaats bezet. Na de interlands wordt ADO Den Haag ontvangen in Rotterdam. Traditioneel is dit de wedstrijd ten behoeve van het Sophia Kinderziekenhuis. Supporters van ADO Den Haag gooien in de twaalfde minuut knuffels uit het vak. Dit wordt ook door veel Feyenoordsupporters gedaan. De wedstrijd wordt er zelfs even voor stilgelegd door scheidsrechter Serdar Gözübüyük. Aanvankelijk lijkt deze wedstrijd geen problemen op te leveren voor Feyenoord. Er wordt, mede dankzij twee strafschoppen, een 3-0 voorsprong gepakt en de eerste thuiszege lijkt een formaliteit. In de laatste tien minuten scoren Edgar Ié en Renato Tapia echter in eigen doel en maken het onbedoeld spannend. Feyenoord wint de wedstrijd uiteindelijk met 3-2.

Feyenoord reist vervolgens af naar Schotland voor de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Europa League. In het Ibrox Stadium lijdt de stadionclub een 1-0 nederlaag. De uitwedstrijd bij FC Emmen is een worsteling voor Feyenoord. Aanvankelijk lijkt er niets aan de hand, Feyenoord pakt een 0-2 voorsprong in Drenthe, maar al binnen 32 minuten staat de 2-2 op het scorebord. Als FC Emmen dan in de tweede helft de 3-2 maakt, lijkt een nederlaag aanstaande. Diep in blessuretijd redt Jens Toornstra echter een punt. Marcos Senesi debuteert die dag voor Feyenoord. Midweeks wordt de thuiswedstrijd tegen AZ ingehaald, doordat beide clubs zich in augustus konden concentreren op hun Europese wedstrijden. Feyenoord gaat met 0-3 kansloos ten onder. Die nederlaag wordt op zondag weggepoetst met een grote 5-1 zege op FC Twente.

Oktober 
Oktober wordt gestart met de thuiswedstrijd in de Europa League tegen FC Porto. Om uitzicht te houden op eventuele Europese overwintering, zal deze wedstrijd gewonnen moeten worden. Feyenoord weet in de tweede helft het verschil te maken en weet met 2-0 te zegevieren door doelpunten van Jens Toornstra en Rick Karsdorp. Drie dagen later is er echter niets meer van die vreugde over, als Feyenoord met 4-2 onderuit gaat in Zuid-Limburg, op bezoek bij Fortuna Sittard. Op 20 oktober weet Feyenoord ook niet te winnen van Heracles Almelo. In De Kuip wordt het 1-1. Het wordt er allemaal niet beter op als Feyenoord op bezoek bij BSC Young Boys hard met de neus op de feiten gedrukt wordt. Binnen een half uur krijgt Feyenoord twee strafschoppen tegen en staat de eindstand van 2-0 al op het scorebord. Oktober wordt afgesloten met een bezoek aan de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Een echte Klassieker wordt deze wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord nooit. Ajax overklast de Rotterdammers volledig en laat geen spaan heel van de ploeg van Jaap Stam. Na 40 minuten staat het 4-0 voor de Amsterdammers en lijkt een monsterscore in het verschiet te liggen. De 4-0 blijkt echter ook de eindstand te zijn. Een dag later stapt Jaap Stam op als trainer van Feyenoord en wordt hij vervangen door Dick Advocaat. Hierdoor worden de contracten van de assistent-trainers Jean-Paul van Gastel en Denny Landzaat ontbonden. De nieuwe assistent-trainers zijn John de Wolf en Cor Pot.

November 
De eerste wedstrijd onder de nieuwe hoofdtrainer Dick Advocaat vindt plaats in De Koel. Feyenoord domineert het spel en wint afgetekend met 0-3. Opvallend is de basisplaats van Jan-Arie van der Heijden. Onder Jaap Stam werd hij verbannen naar de tribune, maar in de eerste wedstrijd onder Advocaat start hij direct in de basis. Advocaat geeft hiervoor als reden dat communicatie van groot belang is in een elftal. Daardoor vindt hij het raadzaam als de spelers geen taalproblemen ondervinden tijdens hun spel en is het dus het handigst als er nagenoeg allemaal Nederlands sprekende spelers in het elftal staan. Diezelfde Van der Heijden staat ook in het elftal tijdens de thuiswedstrijd tegen BSC Young Boys. Feyenoord start voortvarend, maar negentien minuten voor tijd scoren de Zwitsers. Hier verandert niets meer aan en de eindstand blijft op 1-1 hangen. De laatste wedstrijd voor de interlands wordt afgewerkt in eigen huis tegen het RKC Waalwijk van Dylan Vente. Hij staat in de basis bij de Brabanders. De bezoekers nemen brutaal een 0-2 voorsprong, maar nog voor rust is het via Nicolai Jørgensen en Sam Larsson al gelijk; 2-2. Feyenoord dringt de gehele tweede helft aan en vlak voor tijd brengt dat resultaat: Marcos Senesi kopt een hoekschop binnen. Detail hierbij is dat hij dit doet terwijl hij enkele minuten daarvoor zijn pols gebroken heeft bij een botsing met de LED-reclameborden. In de uitwedstrijd bij FC Groningen wordt er in de eerste minuut niet gevoetbald. De spelers spelen de bal tweemaal over en stoppen daarna met voetballen. Dit om een statement te maken tegen racisme. Aanleiding hiervoor was een incident een week eerder bij de wedstrijd tussen FC Den Bosch en Excelsior in de Keuken Kampioen Divisie. Deze wedstrijd werd tijdelijk gestaakt, omdat Ahmad Mendes Moreira racistisch bejegend werd. Een overwinning brengt dit alles niet; Feyenoord speelt met 1-1 gelijk in Groningen. In de thuiswedstrijd tegen Rangers FC zijn zowel Kenneth Vermeer als Justin Bijlow geblesseerd. Dit zorgt ervoor dat derde doelman Nick Marsman zijn officiële debuut voor Feyenoord maakt. Na een 1-0 voorsprong door Jens Toornstra, buigt Rangers de stand om naar 1-2. Kort hierna zet Luis Sinisterra de eindstand van 2-2 op het scorebord.

December 
Op de eerste dag van de decembermaand mogen er drie punten bijgeschreven worden na een 1-0 zege op PEC Zwolle. Steven Berghuis maakt de enige treffer van de middag. Een week later wordt er doelpuntloos gelijkgespeeld op bezoek bij Vitesse. Het is een periode waarin het moeizaam gaat bij Feyenoord. In de laatste groepswedstrijd van de Europa League tegen FC Porto kijkt Feyenoord al snel tegen een 2-0 achterstand aan, mede door een eigen doelpunt van Tyrell Malacia. Via Eric Botteghin en Sam Larsson wordt de score echter al snel weer omgebogen naar 2-2, maar door een fout van doelman Nick Marsman, maakt FC Porto snel weer 3-2. Dit is ook de eindstand, waarmee Feyenoord Europees uitgeschakeld is. Veel tijd om hierbij stil te staan hebben de Rotterdammers niet. Op zondag 15 december staat de topper tegen PSV op het programma. Feyenoord treft een ploeg die compleet uit vorm is. Steven Berghuis wordt de grote man deze middag. Hij krijgt de Eindhovenaren met drie doelpunten op de knieën. Feyenoord wint met 3-1 en dit betekent tevens het einde van Mark van Bommel als hoofdtrainer van PSV. Vervolgens wordt de achtste finale van de beker bereikt door een overwinning bij SC Cambuur. Het kalenderjaar wordt afgesloten met een 1-2 zege bij FC Utrecht. Feyenoord gaat de winterstop in op een vijfde plaats.

Januari 
In januari vindt het traditionele tripje naar Marbella plaats. Daar worden oefenwedstrijden gespeeld tegen TSG 1899 Hoffenheim en Borussia Dortmund. Van Hoffenheim wordt op de valreep gewonnen, door twee doelpunten van Luciano Narsingh (2-3), terwijl Borussia Dortmund met 4-2 te sterk blijkt. Yassin Ayoub en Liam Kelly reizen niet mee naar Spanje. Zij mogen uitkijken naar een andere club. Laatstgenoemde wordt dan ook op 8 januari voor de rest van het seizoen verhuurd aan Oxford United. Terug in Nederland blijkt dat Kenneth Vermeer in Spanje zijn laatste wedstrijd in het shirt van Feyenoord gespeeld heeft. Hij vertrekt per direct naar Los Angeles FC. Justin Bijlow wordt daardoor gepromoveerd tot eerste doelman en krijgt rugnummer 1. Leroy Fer neemt het nummer 8 van Kelly over. Dit gaat niet zonder slag of stoot; de KNVB keurt deze wijziging in eerste instantie niet goed, waardoor beiden wisselend met hun oude- en nieuwe rugnummer spelen. De eerste wedstrijd na de winterstop wordt met 3-1 gewonnen van sc Heerenveen. Later die week gaat Feyenoord in het kader van de KNVB Beker op bezoek bij Fortuna Sittard. Eerder werd daar al een nederlaag geleden. Dit keer gaat Feyenoord met een 0-1 voorsprong de rust in. Na een tegentreffer wordt de mist steeds dichter en is bijna niets meer te zien. Scheidsrechter Kevin Blom kan niets anders dan de wedstrijd definitief te staken. Een dag later vertrekt Yassin Ayoub definitief. Hij gaat aan de slag bij Panathinaikos FC. Weer een dag later wordt Wouter Burger verhuurd aan Excelsior. De uitwedstrijd op het kunstgras bij Heracles Almelo wordt met 2-3 gewonnen. Feyenoord komt nog op achterstand, maar door doelpunten van Jens Toornstra, Luis Sinisterra en Eric Botteghin weten de Rotterdammers alles om te draaien. De laatste wedstrijd van januari is het restant van de gestaakte bekerwedstrijd. Een nieuwe aankoop is dan nog niet speelgerechtigd: Róbert Boženík komt over van het Slowaakse MŠK Žilina. Feyenoord zwoegt in Sittard, maar wint wel met 1-2 na verlenging. Het winnende doelpunt wordt in de laatste minuut gemaakt door Luciano Narsingh. Op de valreep wordt nog een laatste versterking vastgelegd. De Turks-Nederlandse middenvelder Oğuzhan Özyakup wordt gehuurd van Beşiktaş JK. Hij wil zich in de kijker spelen voor het naderende EK.

Februari 
Februari begint met een thuiswedstrijd tegen FC Emmen. Oğuzhan Özyakup debuteert met een basisplaats. Het duurt amper 1,5 minuut voor hij direct zijn stempel drukt; hij verovert de bal waarna een aanval volgt. Aan het eind van de aanval maakt Özyakup zelf het doelpunt. Het is de inleiding voor een 3-0 overwinning, door verdere doelpunten van Nicolai Jørgensen en Luis Sinisterra. De uitwedstrijd bij AZ kan een week later geen doorgang vinden. Storm Ciara gooit roet in het eten. De wedstrijd wordt uiteindelijk vastgesteld op 8 april. In het kader van het bekertoernooi gaat Feyenoord in de kwartfinale op bezoek bij sc Heerenveen. Het is een beladen wedstrijd, omdat enkele dagen eerder materiaalman Carlo de Leeuw is komen te overlijden. Feyenoord speelt hierdoor met rouwbanden. Als Leroy Fer de 0-1 scoort, houdt hij de rouwband omhoog. Als Feyenoord door dit doelpunt de halve finale behaald heeft, haalt Justin Bijlow een spandoek op het veld. De gehele selectie en begeleiding staat gezamenlijk achter dit doek. Hierbij vloeien de tranen rijkelijk. In de stromende regen gaat Feyenoord vervolgens op bezoek bij PEC Zwolle. Het wordt een doelpuntenfestijn. Feyenoord kijkt al snel tegen een 2-0 achterstand aan. Door doelpunten van Leroy Fer en Steven Berghuis komt er een gelijke stand op het scorebord. Acht minuten later scoort PEC Zwolle echter weer de 3-2. Steven Berghuis maakt vervolgens de 3-3. Twee minuten voor tijd is het invaller Róbert Boženík die de winnende 3-4 binnen schiet. Een fikse tegenvaller voor Feyenoord is het uitvallen van smaakmaker Luis Sinisterra. Hij loopt een zware knieblessure op en zal de rest van het seizoen moeten missen. Ook de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard wordt gewonnen en opnieuw is Róbert Boženík belangrijk door de winnende te maken. Het blijkt de laatste wedstrijd van Sam Larsson in het shirt van Feyenoord. Hij vertrekt op 28 februari naar het Chinese Dalian Professional FC van trainer Rafael Benítez.

Maart 
De topper in Eindhoven tegen PSV wordt gelijkgespeeld. Eric Botteghin kopt Feyenoord op voorsprong, maar het is Cody Gakpo die vlak na rust de 1-1 eindstand op het bord zet. Een bijzondere naam in het elftal die dag is Ridgeciano Haps. De linksback is voorlopig de linksbuiten, na het vertrek van Sam Larsson en de blessure van Luis Sinisterra. In de halve finale van de KNVB Beker wordt NAC Breda in De Kuip vermorzeld. Het wordt maar liefst 7-1. Steven Berghuis is de grote man met drie doelpunten. Ook Marcos Senesi, Róbert Boženík, Ridgeciano Haps en Luciano Narsingh doen een duit in het zakje. Het doelpunt van Boženík wordt ingeleid door gestuntel van NAC-doelman Nick Olij. Laatstgenoemde blijft te lang twijfelen met de bal aan zijn voet, waarop Boženík met een sliding de bal het doel in glijdt. Op 8 maart wordt Willem II met 2-0 verslagen in De Kuip. Het blijkt later de laatste wedstrijd van dit seizoen te zijn vanwege de coronapandemie. Op 12 maart wordt besloten om alle wedstrijden tot en met 31 maart af te gelasten, op 15 maart wordt dit verlengd tot 6 april en op 31 maart zelfs tot 1 juni. Verder moeten clubs onmiddellijk stoppen met trainen, omdat de accommodaties moeten sluiten. Alle wedstrijden worden opgeschort en ook de bekerfinale van 19 april kan hierdoor geen doorgang vinden.

April 
Op 7 april maakt de KNVB bekend dat het de competitie in juni en juli uit zou willen spelen. Dit zou dan op 19 juni moeten starten, zonder publiek. In dat geval zou de KNVB voldoen aan de eisen van de UEFA, die aangegeven heeft dat competities voor 3 augustus uitgespeeld zouden moeten zijn. Op 21 april vertelt minister-president Mark Rutte echter in een persconferentie dat betaald voetbal tot 1 september verboden zal zijn. Hierop wordt op 24 april besloten om de competitie niet meer te hervatten. De huidige stand wordt als eindstand gezien en het ticket voor de Europa League wat de bekerwinnaar zou krijgen wordt vergeven aan de nummer 3 van de competitie. Dit is Feyenoord, waardoor Feyenoord in het nieuwe seizoen aan zal treden in de groepsfase van de Europa League. Bijkomend wordt Steven Berghuis, samen met Cyriel Dessers van Heracles Almelo aangewezen tot topscorer met 15 doelpunten. Per 28 april is trainen op het veld weer toegestaan, weliswaar met 1,5 meter afstand. Feyenoord maakt hier dan ook gebruik van.

Mei 
Op 4 mei keren Bart Nieuwkoop, Wouter Burger en Crysencio Summerville vervroegd terug van hun verhuur. De huurperiode bij respectievelijk Willem II, Excelsior en ADO Den Haag is niet meer rendabel, omdat er geen wedstrijden gespeeld worden.

Wedstrijden

Opmerkingen bij de wedstrijden 
In alle Eredivisiewedstrijden en wedstrijden vanaf de kwartfinale van het toernooi om de TOTO KNVB Beker werd er gebruikgemaakt van de video-assistent (VAR) en de assistent video-assistent (AVAR). Bij de wedstrijden in de UEFA Europa League werd vak Z gebruikt als gezinsvak en werden er netten rond het veld geplaatst. Dit om ongeregeldheden te voorkomen. In principe was Eric Botteghin de aanvoerder, gevolgd door Steven Berghuis. Trainer Jaap Stam heeft echter aangegeven dat er meerdere spelers in aanmerking zouden komen voor de aanvoerdersband. Sinds de komst van Dick Advocaat was Steven Berghuis de aanvoerder. Bij zijn afwezigheid schoof de band door naar Eric Botteghin.

Juni

<div style="background:lightgrey">Juli

<div style="background:lightgrey">Augustus

<div style="background:lightgrey">September

<div style="background:lightgrey">Oktober

<div style="background:lightgrey">November

<div style="background:lightgrey">December 

De winterstop begon op 23 december 2019 en liep tot en met 16 januari 2020.

<div style="background:lightgrey">Januari

<div style="background:lightgrey">Februari

<div style="background:lightgrey">Maart 

De volgende opmerkingen gelden bij de volgende wedstrijden.
Op 12 maart 2020 werden vanwege het coronavirus alle Nederlandse voetbalwedstrijden tot en met 31 maart 2020 afgelast. Het kabinet besloot dat evenementen met meer dan honderd mensen geen doorgang konden vinden. Op 15 maart 2020 werd dit verlengd tot en met 6 april 2020. Ook moesten de sportclubs per direct sluiten, waardoor de trainingen werden stilgelegd. Door deze maatregelen heeft de KNVB op 17 maart 2020 bekendgemaakt dat de bekerfinale werd uitgesteld. Op 31 maart 2020 werd bekend dat alle betaald voetbalwedstrijden tot 1 juni 2020 zijn stilgelegd. Het betaald voetbal valt onder de vergunningsplichtige evenementen, waardoor de herstart voor juni geen mogelijkheid was, ook niet zonder publiek. De sportclubs blijven tot en met 28 april 2020 gesloten. Een dag later maakte de KNVB bekend dat op advies van de UEFA dat alle professionele competities in Europa voor 3 augustus 2020 uitgespeeld moeten worden of afgerond moeten zijn. Weer enkele dagen later, op dinsdag 7 april, liet de KNVB weten vanaf 19 juni weer te willen gaan voetballen, al dan niet zonder publiek. De competitie zou dan eind juli afgerond kunnen worden. Op dinsdag 21 april kwam premier Rutte echter met een verbod op betaald voetbal tot 1 september. Hierop werd op vrijdag 24 april besloten om de eredivisie niet meer uit te spelen en de huidige stand te gebruiken als eindstand voor de verdeling van Europese tickets. Feyenoord plaatste zich hiermee voor de groepsfase van de Europa League.

<div style="background:lightgrey">April

<div style="background:lightgrey">Mei

Statistieken

Vriendschappelijk

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

Eredivisie

Stand en punten historie

Eindstand

Thuis/uit-verhouding 2019/20

Kaarten en schorsingen

Bij de 5e en de 10e en elke volgende gele kaart daarop volgt er 1 wedstrijd schorsing.
1 Geen schorsing, maar telt wel mee voor volgend seizoen (speelronde 33 en 34).
1 Wel schorsing, maar telt niet mee voor volgend seizoen (speelronde 33 en 34).

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

TOTO KNVB beker

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

Toernooischema 

** Doordat Feyenoord dit seizoen deelnam aan de groepsfase van de Europa League, was het vrijgesteld voor deze ronde.

Europees

UEFA Europa League

Kaarten en schorsingen 

Bij de 3e gele kaart volgde er 1 wedstrijd schorsing.Na de play-off ronde vervielen de gele kaarten.

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

Totaal 
In dit overzicht zijn alle statistieken van alle gespeelde wedstrijden in het seizoen 2019/20 verwerkt.

Feyenoord naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 2019/20